21-й чемпионат СССР по волейболу среди женщин (класс «А») проходил с февраля по июнь 1958 года с участием 12 команд. Чемпионский титул в 9-й раз в своей истории и во 2-й раз подряд выиграл московский «Метрострой» (ранее «Локомотив»).

Система проведения чемпионата 
В классе «А» чемпионата приняли участие 12 команд. 10 из них определились по итогам чемпионата СССР 1957 (класс «А») и две лучшие из класса «Б» первенства 1957 года.  

Команды-участницы провели двухкруговой турнир по туровой системе. В случае равенства очков у двух и более команд приоритет отдаётся личным встречам команд между собой. При равенстве очков у двух лучших команд первенство определяется по результату дополнительного матча между ними.

Результаты 

Дополнительный матч за 1-е место. «Метрострой» (Москва) — «Динамо» (Москва) 3:2.

Класс «А» покидают московский и харьковский «Буревестник».

Призёры 
 «Локомотив» (Москва): Р.Бабаева, Лидия Болдырева, Л.Долинская, Милития Еремеева, Антонина Моисеева, В.Нилова, Т.Пирогова, Л.Сачкова, Валентина Свиридова, А.Тишкевич, Александра Шебанова. Тренер — Михаил Сунгуров.

 «Динамо» (Москва): Галина Волкова, Софья Горбунова, И.Кобякова, Лилия Коновалова (Каленик), Людмила Мещерякова, Н.Мосунова, Наталья Пшеничникова, Зинаида Смольянинова, Лидия Стрельникова, Ю.Термосесова, Г.Тимошинина, Александра Чудина. Тренер — Серафима Кундиренко.

 ЦСК МО: Р.Бровикова, Тамара Бубчикова, С.Волкова, М.Ефимова, В.Зинковская, Л.Полуян, Г.Румянцева, Ю.Слободская, А.Трусова, Н.Чинарина, Антонина Яшина. Тренер — Мирон Винер.

Литература
 Волейбол: Справочник / Сост. А. Эдельман и др. — М.: ФиС, 1984.
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.

Чемпионаты СССР по волейболу среди женщин
1958 год в волейболе
Чемпионаты СССР в 1958 году